Le Hurghada International 2010 est l'édition 2010 du tournoi de squash Hurghada International qui se déroule à Hurghada du 12 au . Le tournoi appartient à la catégorie WSA Silver 20 et il est doté de  de prix.

Omneya Abdel Kawy remporte le titre en battant sa compatriote Engy Kheirallah en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hurghada International
 Saison 2010 de la WSA

Liens externes 

féminin 2010
Squash en 2010
Sport en Égypte en 2010
Sport en mai 2010